

Personen
Verschillende vrouwen verwant met de dynastie van de Ptolemaeën
Berenice I
Berenice Syra
Berenice II
Berenice III (Cleopatra Berenice)
Berenice IV

Verschillende vrouwen uit de Herodiaanse dynastie
Berenice I (Aristobulus), Berenice de moeder van Herodes Agrippa I
Julia Berenice, de dochter van Herodes Agrippa I

De door de Ptolemaeën gebruikte benaming voor
 Akaba (stad) 
 Benghazi (stad)
 Berenike, Berenice Troglodytica

Cultuur
 Bérénice (Racine) - toneelstuk van Jean Racine
 Bérénice (1983) - film van Raoul Ruiz met Anne Alvaro en Jean-Bernard Guillard, gebaseerd op het toneelstuk van Racine
 Berenice Abbott - Amerikaans fotografe

Overige
 Berenice (schip, 1919) - Nederlands vrachtschip
 Haar van Berenice - Sterrenbeeld